Baranoff steht für:
 Baranoff (Adelsgeschlecht), russisch-schwedisches Adelsgeschlecht

Baranoff ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Baranoff (1837–1905), schwedisch-russischer Adeliger und kaiserlich-russischer Generalleutnant
 Johann von Baranoff (1811–1884), russischer General
 Juliane Sophie von Baranoff (1789–1864), russische Hofdame und Prinzenerzieherin
 Klaus von Baranoff (1753–1814), baltischer Jurist und Landrat
 Konstantin von Baranoff (1859–1936), russischer Generalmajor
 Moritz von Baranoff (1790–1845), russischer Generalleutnant

 Paul von Baranoff (1814–1864), russischer Generalmajor und Gouverneur
 Peter von Baranoff (1843–1924), russischer General

Siehe auch:
 Baranow